Evergreen Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Evergreen Island (New Hampshire)
 Evergreen Island (North Carolina)
 Evergreen Island (Wisconsin)